Варвары:

Варвары 
 Варвары — люди, которые для древних греков, а затем и для римлян были чужеземцами, говорили на непонятном им языке и были чуждыми их культуре.
 Варвары — представление о чужеземцах в культурах Восточной Азии.
 «Варвары» — лирическая трагедия (опера) Камиля Сен-Санса.
 «Варвары» — пьеса Максима Горького.
 «Варвары» — советский фильм 1953 года по пьесе Горького.
 «Варвары» — советский телеспектакль 1979 года по пьесе Горького
 «Варвары» — американо-итальянский фильм 1987 года.
 «» — американский телевизионный документальный сериал 2004 года.
 «Варвары» (Терри Джонс и варвары) — британский телевизионный документальный сериал 2006 года.
 «Варвары» — немецкий телесериал 2020 года.

Варвар 
  — американский фильм 1920 года.
  — американский фильм 1933 года.
 «Варвар» — американский фильм 2003 года.
 «Варвар» — американский фильм 2022 года.

См. также 
 Варвары у ворот
 «Варвар и еретик» — пьеса по роману Достоевского «Игрок»
 Варвар и гейша
 Дэйв-варвар
 Конан-Варвар
 Коргот-Варвар
 Коэн-Варвар
 Ронал-варвар
 Нашествие варваров (фильм)